Neuquén, glavni grad istoimene pokrajine u Argentini
 Neuquén (argentinska pokrajina)
 Neuquén (rijeka)